O Clube Esportivo Linense é um clube de brasileiro de futebol, da cidade de Novo Lino, no estado de Alagoas. Foi fundado em 13 de novembro de 1986.

História 
O Linense jogou apenas uma edição do Campeonato Alagoano, em 1994. Foi um dos 3 representantes de Maceió nos 2 primeiros turnos da competição, juntamente com os tradicionais CSA e CRB. Embora fosse um clube da Zona da Mata, pois utilizou os estádios Rei Pelé, Severiano Gomes Filho (pertencente ao CRB) e Cleto Marques Luz (Dínamo), todos na capital alagoana. No terceiro turno, disputou um jogo no Estádio Denis Loureiro, em Matriz de Camaragibe, contra o Cruzeiro de Arapiraca.

Com 14 pontos ganhos (mesma pontuação do Ipanema, porém com -47 de saldo), a equipe foi rebaixada para a segunda divisão estadual em 1995, a qual não chegou a disputar. Desde então, o Linense disputa apenas competições municipais.

Desempenho em competições

Campeonato Alagoano - 1ª divisão 

Clubes de futebol de Alagoas
Clubes de futebol fundados em 1986
Fundações em Alagoas em 1986